Niemcy:
 Havelberg – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Havelberg – były powiat
 Havelberg – była wspólnota administracyjna

Osoby:
 Anselm von Havelberg – katolicki święty

Inne:
 Havelberg – biskupstwo
 Havelberg – ród